Юйлунсюэша́нь () — горный массив, расположенный на территории Юйлун-Насийского автономного уезда городского округа Лицзян провинции Юньнань на юго-западе Китая. Высота — до 5596 м. Западный склон массива формирует стену ущелья Прыгающего тигра.

Впервые массив был покорён 8 мая 1987 года американской экспедицией. За высокую лавиноопасность маршрут получил максимальную оценку по технической сложности.

Примечания

Ссылки 
 

Горные вершины Китая
Национальные парки Китая
География Юньнани